Telegram est la traduction du mot télégramme en anglais. 

Utilisé en français, il peut désigner :
 Telegram, une application de messagerie ;

Musique 
 Telegram, un album de Björk ;
 Telegram, chanson de Silver Convention représentant l'Allemagne à l'Eurovision 1977.
 Telegram est le nom d'un EP solidaire de Damien Saez paru en décembre 2022.

Voir aussi 
 L'article en langue anglaise : Telegram

Homonymie de titre